Schönlind ist:

 Schönlind (Markneukirchen), Ortsteil der Stadt Markneukirchen, Vogtlandkreis, Sachsen 
 Schönlind (Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schönlind (Rehau), Ortsteil der Stadt Rehau, Landkreis Hof, Bayern
 Schönlind (Weischlitz), Ortsteil der Gemeinde Weischlitz, Vogtlandkreis, Sachsen 
 Schönlind (Vilseck), Ortsteil der Gemeinde Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Schönlind (Weißenstadt), Ortsteil der Stadt Weißenstadt, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Schönlind (Wunsiedel), Ortsteil der Gemeinde Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Schönlind ist der deutsche Name folgender Orte in Tschechien:
 Schönlind bei Krima (Krásná Lípa), Ortsteil der Gemeinde Křimov im Okres Chomutov; siehe Krásná Lípa (Křimov)
 Schönlind bei Neudek (Krásná Lípa u Šindelové), Ortsteil der Gemeinde Šindelová im Okres Sokolov
 Schönlind bei Kirchenbirk (Krásná Lípa (Březová)), aufgelassene Ortschaft auf den Fluren der Gemeinden Rovná und Březová  im Okres Sokolov
 Schönlind bei Eger, aufgelassene Ortschaft auf den Fluren des Ortsteils Háje (Cheb) der Stadt Cheb im Okres Cheb; siehe Krásná Lípa (Cheb)

Siehe auch:
 Schönelinde
 Schönerlinde
 Schönlinde
 Schönlinden
 Krásná Lípa (Begriffsklärung)